113-й чемпионат Европы по конькобежному спорту проходил 11—13 января 2019 года на открытом катке с искусственным льдом «Ritten Arena» в Коллальбо (Италия). Чемпионат во второй раз прошёл в новом формате — параллельно проводились соревнования в классическом многоборье и в спринтерском многоборье.

Действующими чемпионами Европы в многоборье являлись Свен Крамер и Ирен Вюст. Действующие чемпионы Европы в спринтерском многоборье Кай Вербей и Каролина Эрбанова.

Расписание

Классическое многоборье

Рекорды чемпионатов Европы

Мужчины

Женщины

Результаты

Мужчины

500 метров

5000 метров

1500 метров

10 000 метров

Итоговое положение

Женщины

500 метров

3000 метров

1500 метров

5000 метров

Итоговое положение

Спринтерское многоборье 
См. также Чемпионат Европы по конькобежному спорту в спринтерском многоборье

Рекорды чемпионатов Европы

Результаты

Мужчины

1-е 500 метров

1-е 1000 метров 

 с падением

2-е 500 метров

2-е 1000 метров

Итоговое положение 

 * с падениемDQ — дисквалификацияDNF — не закончил дистанциюWDR — снялся с соревнований

Женщины

1-е 500 метров

1-е 1000 метров

2-е 500 метров

2-е 1000 метров

Итоговое положение

Ссылки 
 Рекорды чемпионатов Европы на Speedskatingstats.com (мужчины)
 Рекорды чемпионатов Европы на Speedskatingstats.com (женщины)
 Список конькобежцев, квалифицировавшихся на чемпионат Европы (на 16.12.2018)
 Официальный сайт чемпионата
 Правила и регламент
 Результаты чемпионата Европы на сайте ИСУ
 Информация о катке на сайте Speedskatingnews.info

Чемпионаты Европы в Италии
2019
2019 год в конькобежном спорте
конькобежный
Январь 2019 года
Международные соревнования по конькобежному спорту в Италии
Спортивные соревнования в Трентино-Альто-Адидже